Amerikai Egyesült Államok
 Canyon Creek (Montana)
 Canyon Creek (Austin, Texas)
 Canyon Creek (Hood megye, Texas)
 Canyon Creek (Washington)

 Kanada
 Canyon Creek (Alberta)